Maria Helena Cardoso puede referirse a:
 Maria Helena Cardoso (1903 - ?), una escritora brasileña que incursionó en los géneros autobiográfico, memorias y novela.
 Maria Helena Cardoso (1940), una exjugadora de baloncesto brasileña y técnico de la misma disciplina.
 Maria Helena Cardoso actriz brasileña de televisión.
 Maria Helena Cardoso, productora de televisión brasileña.